Еврибия () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Еврибия — богиня морской силы, дочь Геи и Понта.
 Еврибия — дочь Феспия и Мегамеды. Родила Гераклу Полилая.
 Еврибия — одна из амазонок, сопутствовавшая на охоте Артемиде и всегда бившая дротиком без промаха. Погибла в бою с Гераклом, прибывшим за боевым поясом царицы амазонок Ипполиты..

Примечания